Weingartz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Weingartz (1912–1990), deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer
 Hans Weingartz (* 1949), deutscher Verleger
 Doro Pass-Weingartz (* 1951), deutsche Kommunalpolitikerin (Bündnis 90/Die Grünen)